Ignacio Vázquez puede referirse a:

 Ignacio Vázquez Barba, futbolista mexicano.
 Ignacio Vázquez Torres, abogado y político mexicano.
 Ignacio Vázquez, futbolista argentino.